В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Зіна Гаррісон (переможниця)
  Гелена Сукова (півфінал)

 Мануела Малєєва (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (2-ге коло)
 Відсутня
 Раффаелла Реджі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open